Fredy Fautrel est un arbitre international français de football né le  à Avranches.

Il arbitre son dernier match de Ligue 1 le 17 décembre 2016 à Guingamp (Côtes-d'Armor) contre le Paris Saint-Germain (2-1).

Compétitions arbitrées 

 Dernière modification le 09.04.2015

Liens externes 
 

Arbitre français de football
Arbitre international français
Naissance en octobre 1971
Naissance à Avranches
Arbitre de la finale de la Coupe de France de football